Senik je lahko:

 senik - prostor za spravilo sena

Naselja:

 Senik - Občini Brda
 Senik - Občina Sveti Tomaž
 Dolnji Senik - vas v Porabju
 Gornji Senik - vas v Porabju

naselja v Sloveniji